Suji kan syfta på:

 suji (altarskåp) – (ett litet buddhistiskt altarskåp

Geografi

Kina 

 Suji (socken), Anhui,

Tanzania 

 Suji (ort), Kilimanjaro, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar